Osoby noszące nazwisko Żumagułow:
 Bakytżan Żumagułow (ur. 1953) – kazachski polityk i naukowiec
 Zamirbek Żumagułow (ur. 1972) – kirgiski piłkarz